Stibasoma är ett släkte av tvåvingar. Stibasoma ingår i familjen bromsar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bromsar
Stibasoma